Лукавецький — українське прізвище.

 З. Лукавецький — голова Українського католицького союзу
 Лукавецький Ярослав Корнилович — живописець, театральний художник, архітектор,

Українські прізвища